Евровизия 1972 е 17-ото издание на песенния конкурс.

История 
Макар че през 1971 г. побеждава песен от Монако, княжеството отказва да бъде домакин на фестивала. През февруари 1972 г. държавният глава на Монако принц Рение изпраща уведомление до Европейския съюз за радио и телевизия, в което пише, че страната му не е в състояние да проведе конкурса. Мотивите са два – няма подходящо помещение за целта, а също и че княжеството не разполага с достатъчно финансов ресурс за организацията. Същевременно принцът моли Великобритания, която в миналото е приемала „Евровизия“ в случаите, когато победилата държава се е отказвала, да помогне отново. Би Би Си се съгласява. Британската телевизия избира този път домакин да е столицата на Шотландия – Единбург. Това е единственото издание на „Евровизия“ на британска земя, когато конкурсът е проведен извън Англия. Ирландия решава да участва с песен на ирландски език, което е рядка възможност да се чуе този език въобще, тъй като той се използва все по-малко в страната. Това издание е първото, откупено за излъчване от телевизии в Азия и Южна Америка – гледат го зрителите в Япония, Тайван, Тайланд, Филипините, Бразилия и Хонконг. Излъчва се също в Исландия, Израел и Гърция. Побеждава песента от Люксембург „Après toi“, представена от гръцката певица Вики Леандрос – трета победа за тази държава на „Евровизия“. Нейният композитор Ив Деска се записва като получил голямата награда за песен в две поредни издания на конкурса. Той е автор и на спечелилата композиция през 1971 г. Самата Вики Леандрос също участва за втори път – през 1967 г. заема 4-то място. Останалите певци, които са се появявали и в минали издания, са: Карлош Мендеш от Португалия (11-и през 1968 г.), Тереза от Югославия (17-а през 1966 г., когато пее за Монако) и „Фемили фор“ от Швеция (6-и през 1971 г.). Продължава традицията най-мелодичната песен от съответното издание на фестивала да се сдобива с българска версия. След като Българската телевизия излъчва конкурса, Лили Иванова записва „След теб“.

Резултати

Гласуване

10 точки 
Държави, получили 10 точки:

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

1972
Музикални фестивали в Шотландия
Култура в Единбург
История на Единбург
История на Монако
Музика в Монако
1972 година